Tim Jurajevčič, slovenski hokejist, * 13. april 1984, Kranj.

Jurajevčič Tim je vso svojo kariero med sezonama 2000/01 in 2012/13 igral za HK Triglav Kranj, za katerega je odigral trinajst zaporednih sezon. Za člansko ekipo kluba je v slovenski ligi, slohokej ligi in ligi INL skupno odigral 252 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 98 golov in 91 podaj, ter 47 tekem končnice, na katerih je dosegel dvanajst golov in štirinajst podaj. Pred sezono 2000/2001 je bil na preizkusu pri ekipi Rio Grande Killers Bees iz Teksasa, vendar mu ni uspel preboj med petnajsterico igralcev, ki jih je ta ekipa potrebovala za igranje v ligi CHL.

V poletnih mesecih je igral tudi hokej na rolerjih za ekipo Kranjskih Orlov. V sezoni 2007/08 so Orli igrali zimsko in letno državno prvenstvo v inline hokeju, Jurajevčič pa je v štiriindvajsetih tekmah dosegel sedeminsedemdeset točk, od tega kar enainpetdeset golov in šestindvajset podaj. Igral je tudi za ekipo Black Steelers, ki nastopajo v Itak sport ligi v Žirovnici, in za ekipo Divjih Petelinov, ki igrajo turnirje v inline hokeju po vsej Evropi.

Pregled kariere

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 14
| 8
| 7
| 15
|
| 43
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 5
| 8
| 13
|
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 34
| 15
| 7
| 22
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 6
| 1
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 11
| 2
| 2
| 4
|
| 14
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 36	
| 19
| 16
| 35
|
| 12
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 25
| 13
| 12
| 25
|
| 138
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 23
| 8
| 10
| 18
|
| 120
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 2
| 2
| 2
|
| 2
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 27
| 9
| 13
| 22
|
| 47
|
| 7
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| INL
| 12/13
|
| 30
| 13
| 14
| 27
|
| 66
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 278
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 205
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 601
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti HK Triglav Kranj
Slovenski inline hokejisti
Kranjski športniki